La Kypello Kyprou 1993-1994 fu la 52ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'Omonia Nicosia, che vinse il suo decimo titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 5 differenti turni: i sedicesimi in gara unica, gli altri, ad eccezione della finale, su partite di andata e ritorno, con eventuali supplementari e rigori.

Risultati

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1993-1994
Seconda Divisione 1993-1994 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
1993-1994